Gary Conway (1936-) est un acteur américain.
 Gary Conway est un réalisateur.